Bohemia steht für:

 Böhmen, lateinische Bezeichnung
 Cerverceria Bohemia, eine Brauerei in der Dominikanischen Republik
 Cervejaria Bohemia, eine 1853 gegründete Großbrauerei in Brasilien
 eine Biermarke der Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma in Mexiko
 Bohemia (Zeitschrift), Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
 Bohemia (Zeitung), deutschsprachig, 1828 bis 1938 erschienen in Prag
 Bohemia (kubanische Zeitschrift), kubanische Zeitschrift
 Bohemia (Rapper), pakistanischer Rapper
 Bohemia (Flugzeugwerft)
 Bohemia B-5, Doppeldecker
 ÖNWB – Bohemia, österreichische Lokomotive der Baureihe ÖNWB IIa
 ÖNWB – Bohemia II, österreichische Lokomotive der Baureihe KkStB 15
 Bohemia Interactive, Spieleentwickler
 (371) Bohemia, Asteroid des Hauptgürtels
 Bohemia (Piano), tschechischer Klavier- und Flügelhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bohemia (Florida) im Escambia County
 Bohemia (Nebraska) im Colfax County
 Bohemia (New York) im Suffolk County
 Bohemia (Oregon) im Lane County
 Bohemia (Pennsylvania) im Pike County
 Bohemia (Texas) im Tom Green County
 Bohemia Acres im Cecil County, Maryland
 Bohemia Beach im Anne Arundel County, Maryland

Schiffe:
 Bohemia (Schiff, 1841), Schaufelraddampfer der Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Bohemia (Schiff, 1863), Schaufelraddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Bohemia (Schiff, 1881), Passagierschiff der HAPAG, 1881 bis 1899
 Bohemia (Schiff, 1896), Schiff des Österreichischen Lloyd
 Bohemia (Schiff, 1903), Passagierschiff der HAPAG, 1913 bis 1917
 Bohemia Rhapsody, Hybrid-Passagierschiff

Sonstiges:
 Bohemia River, Fließgewässer im Cecil County, Maryland

Siehe auch
 Bohemia Creek
 Bohemia Township
 Villa Bohemia in Radebeul, Sachsen
 Bohemian
 Bohemistik, Wissenschaft der tschechischen Sprache und Literatur